Ла Техерија има више значења:

 Ла Техерија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Техерија (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Техерија (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Техерија (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Техерија (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Техерија (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Техерија (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Техерија (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику